Lineinoje () ist ein russischer Ortsname:
 Lineinoje (Astrachan), Stadt in der Oblast Astrachan
 Lineinoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Arweiden und Bögen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)